Chelonus brevicornis (Tobias), een schildwesp
 Chelonus brevicornis (McComb), een schildwesp